Яросла́вна  — застаріла форма патроніма від імені «Ярослав», (сучасний варіант — Ярославівна). В ХХ—ХХІ ст. також рідкісне українське і російське жіноче ім'я, не тотожне імені «Ярослава». З носительок відомі по-батькові:

 Анастасія (?) Ярославна (бл. 1023—1074/1094) — дочка великого князя київського Ярослава Мудрого і Інгігерди Шведської, королева Угорщини, дружина угорського короля Андраша I.
 Єлисавета Ярославна (бл. 1025—?) — дочка великого князя київського Ярослава Мудрого і Інгегерди Шведської, королева Норвегії, дружина норвезького конунга Гаральда III Сігурдарсона Суворого.
 Анна Ярославна (бл. 1024/1032/1036 — не раніше 1075) — дочка великого князя київського Ярослава Мудрого і Інгегерди Шведської, королева Франції, дружина французького короля Генріха I. З її іменем пов'язані:
 «Анна Ярославна — королева Франції» — історичний роман Антоніна Ладинського (1961 рік, опублікований в 1973 році).
 «Анна Ярославна» — опера Антіна Рудницького (1966–1967 рік).
 «Ярославна, королева Франції» — художній фільм Ігоря Масленникова 1978 року, за мотивами історичного роману Антоніна Ладинського.
 Софія Ярославна (бл. 1111—1158) — дочка володимир-волинського князя Ярослава Святополчіча, дружина князя мінського Ростислава Глібовича.
 Прібислава Ярославна (? — бл. 1156) — дочка володимир-волинського князя Ярослава Святополчіча і Рогнеди Мстиславни, дружина князя Помор'я Ратибора I.
 Єфросинія Ярославна (?—?) — дочка галицького князя Ярослава Осмомисла та Ольги Юріївни, дружина князя новгород-сіверського Ігоря Святославича. Широку популярність придбав т. н. «плач Ярославни» — поетична частина поеми «Слово о полку Ігоревім»
 «Плач Ярославни» — поетична частина поеми «Слово о полку Ігоревім»
 «Плач Ярославны» — картина В. Г. Перова, 1881 р.
 «Плач Ярославны» — картина К. А. Васильева, 1973 р.
 Ярославна Галицька (?—?) — невідома на ім'я дочка галицького князя Ярослава Осмомисла та Ольги Юріївни, з 1167 по 1168 роки дружина угорського короля Іштвана III.
 Вишеслава Ярославна (бл. 1150—1194 або 1158—1219) — дочка галицького князя Ярослава Осмомисла та Ольги Юріївни або їх сина галицького князя Володимира Ярославича, дружина князя познанського і калішського Одона I Великопольського.
 Марія Ярославна (1240—?) — дочка великого князя київського і володимирського Ярослава III Всеволодовича і Ростислави Мстиславни.
 Уляна (Євдокія) Ярославна (після 1214—?) — дочка великого князя київського і володимирського Ярослава III Всеволодовича і Ростислави Мстиславни.
 Ксенія Ярославна (?—1286) — дочка тверського князя Ярослава III Ярославича і Ксенії Юріївни, дружина князя белзького, галицько-волинського, луцького, дорогочінського і короля Русі Юрія Львовича.
 Марія Ярославна (? — не раніше 1346/1349) — дочка вітебського князя Ярослава Васильовича, перша дружина великого князя литовського Ольгерда.
 Марія Ярославна (бл. 1418—1484) — дочка серпуховского, борівського і Малоярославского князя Ярослава Володимировича і боярської доньки Марії Федорівни Голтяй Кошкіної, дружина великого князя московського Василя II Темного.
 Олена Ярославна (?—1484) — дочка серпуховського, боровського і малоярославского князя Ярослава Володимировича і боярської доньки Марії Федорівни Голтяй Кошкіної, дружина удільного князя верейського, білозерського і вишгородського Михайла Андрійовича.

 «Ярославна-ТМЗ» — жіночий волейбольний клуб з міста Тутаєва Ярославської області.
 «Ярославна» — помилкова (загальноприйнята у вжитку) назва популярної пісні 1970-х «Ярославия» Льва Ошаніна і Павла Аєдоницкого.
 «Ярославна» — радянській жіночій парфум парфумерної та косметичної фабрики «Новая заря» (Москва, СРСР), аромат створений у 1963 році. Духи названі на честь першої жінки-космонавта В. Н. Терешкової, уродженки Ярославської області
 'Ярославна' — сорт хризантеми корейської.
 'Ярославна' — сорт черешні
 «Ярославна» (місцев., род. та знах. відм. ярославн та ярославен) — ненормативний етнохоронім мешканок Ярославля, застосовується в розмовній мові
 Єврорегіон «Ярославна» — єврорегіон, утворений між Сумською областю України та Курською областю Російської Федерації 24 квітня 2007 року
 «Анна Ярославна» — ювілейна монета номіналом 2 гривні, випущена 22 травня 2014 року Національним банком України.
 «Ярославна» — посильне судно флотилії Північного Льодовитого океану, куплене у 1916 році в США (до цього яхта «Лісістрата») для охорони промислів. В період з 26 червня 1920 року по березень 1921 — один з трьох крейсерів-загороджувачів морського загону Морських сил Північного моря. З 5 лютого 1924 року — сторожовий корабель «Воровський».

Примітки 

Багатозначні терміни